

Rijeke 
 Hrvatska
 Bistrica (pritoka Dobre), desna pritoka Dobre

 BiH
 Bistrica (Livanjsko polje), zajedno sa Žabljakom čini Plovuču (Livno)
 Bistrica (pritoka Drine), lijeva pritoka Drine
 Bistrica (pritoka Gomjenice), desna pritoka Gomjenice
 Bistrica (pritoka Paljanske Miljacke), lijeva pritoka Paljanske Miljacke
 Bistrička rika (ponegdje i Bistrica), desna pritoka Vrbasa (kod Uskoplja)

 Bugarska
 Pirinska Bistrica
 Sandanska Bistrica

 Grčka
 Bistrica

 Kosovo
 Dečanska Bistrica, desna pritoka Bijelog Drima
 Prizrenska Bistrica, lijeva pritoka Bijelog Drima
 Pećka Bistrica, lijeva pritoka Bijelog Drima

 Slovenija
 Bistrica (pritoka Ložnice), rijeka u Sloveniji, pritoka Ložnice (pritoka Dravinje)

 Srbija
 Bistrica (pritoka Lima), pritoka Lima

Naselja 
 Hrvatska
 Bistrica (Slatina), naselje grada Slatina
 Marija Bistrica, naselje i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Zlatar Bistrica, naselje i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji

 BiH
 Bistrica (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Bistrica (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Bistrica (Fojnica, BiH), selo u općini Fojnica
 Bistrica (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Bistrica (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor
 Bistrica (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje
 Bistrica (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Bistrica (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče

 Crna Gora
 Bistrica (Mojkovac, Crna Gora), naselje u općini Mojkovac

 Slovenija
 Bistrica (Črnomelj, Crna Gora), naselje u općini Črnomelj
 Bistrica (Dole pri Litiji, Crna Gora), naselje u općini Dole pri Litiji
 Bistrica (Kozje, Crna Gora), naselje u općini Kozje
 Bistrica (Litija, Crna Gora), naselje u općini Litija
 Bistrica (Naklo, Crna Gora), naselje u općini Naklo
 Bistrica (Šentrupert, Crna Gora), naselje u općini Šentrupert

Vidi i: 
 Bistriţa

nl:Bistriţa
ro:Bistrița (dezambiguizare)